een plein in Amsterdam, zie: Frederiksplein (Amsterdam)
een plein in Rotterdam, zie: Frederiksplein (Rotterdam)
een plein in Groningen, zie: Frederiksplein (Groningen)